WMNF steht für:
 WMNF (Radiostation)
 White Mountain National Forest

Abkürzung